Hall of Fame Tennis Championships 2017 — 42-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 17 по 23 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном турнире стал Джон Изнер (№ 21 в мире на тот момент). Американец смог подтвердить статус фаворита и выиграл соревнование. В решающем матче он одолел теннисиста из квалификации — Мэттью Эбдена, сыгравшего свой единственный финал в Мировом туре за карьеру. Это победа стала третьей в карьере Изнера на турнире в Ньюпорте (до этого в 2011 и 2012 годах. По количеству титулов в одиночном разряде он сравнялся с рекордсменами местного турнира: Виджаем Амритражом Грегом Руседски. Прошлогодний чемпион Иво Карлович защищал свой титул в качестве второго номера посева, однако в четвертьфинале проиграл Петеру Гоёвчику из Германии. В основной сетке сыграл один представитель России — Константин Кравчук, который во втором раунде также проиграл Гоёвчику.

В парном разряде победу также одержали первые номера посева Айсам-уль-Хак Куреши и Раджив Рам, которые в финале обыграли австралийцев Мэтта Рида и Джона-Патрика Смита. Для обоих победа стала второй на местном турнире: Рам выигрывал в 2009 году (с Джорданом Керром), а Куреши в 2015 году (с Джонатаном Марреем). Прошлогодние чемпионы Крис Гуччоне и Сэмюэль Грот не защищали свой титул, однако Грот заявился на турнир под третьим номером посева в паре с Леандером Паесом и их дуэт дошёл до полуфинала, где они проиграли Куреши и Раму.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джон Изнер обыграл  Мэттью Эбдена со счётом 6-3, 7-6(4).
 Изнер выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эбден сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Раджив Рам обыграли  Мэтта Рида /  Джона-Патрика Смита со счётом 6-4, 4-6, [10-7].
 Куреши выиграл 4-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам выиграл 3-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2017 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Июль 2017 года
2017